Pronger est un nom de famille qui est notamment porté par :
 Chris Pronger (née en 1974), joueur canadien de hockey sur glace.
 Sean Pronger (née en 1972), joueur canadien de hockey sur glace.

Homonymie de patronyme